Sonic the Hedgehog 2 (16 бит) — компьютерная игра в серии Sonic the Hedgehog, выпущенная в 1992 году для консоли Sega Mega Drive.
 Sonic the Hedgehog 2 (8 бит) — компьютерная игра в серии Sonic the Hedgehog, выпущенная в 1992 году для консоли Sega Master System.
 Sonic the Hedgehog 2 — полнометражный анимационно-игровой фильм 2022 года.

См. также 
 Sonic the Hedgehog